In der Rugby-Bundesliga 2012/13 spielten 48 Mannschaften in zwei Ebenen in je vier Regionalen Gruppen. Die Saison startete am 25. August 2012 und endete mit der deutschen Meisterschaft am 15. Juni 2013, unterbrochen durch eine Winterpause vom 25. November 2012 bis zum 3. März 2013. Die reguläre Saison endete am 1. Mai 2013. Eine Woche später begannen die KO-Runden in der Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal. Erstmals spielte eine Mannschaft aus Luxemburg in der 1. Bundesliga.

Überblick 
Die Liga wurde am Ende der Saison 2011/12 radikal verändert. In der Saison 2011/12 spielten noch 10 Teams in einer Liga in einem "Jeder-gegen-Jeden"-Prinzip mit einem Halbfinale und einem Finale am Ende. Mit Beginn der Saison 2012/13 wurde die Liga erweitert und in mehrere Phase aufgeteilt. In der 1. und 2. Liga spielen in jeder Regionalen Gruppe 6 Teams, d. h. 24 pro Liga und insgesamt 48 für die 1. und 2. Bundesliga insgesamt. Die Berlin Grizzlies und die Reserve des USB Potsdam bildeten eine Spielgemeinschaft in der 2. Bundesliga. Der DRV Hannover zog sich aus der 1. Bundesliga noch vor dem 1. Spiel zurück und musste in der Saison 2012/13 in der 3. Liga starten.

Die 1. Phase, die Regionale Vorrunde, endete am 3. Oktober 2012. Im Anschluss begann die Qualifikationsphase in den drei Pokalen Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal. Die besten vier Teams der 1. Bundesliga aus jeder regionalen Gruppe qualifizierten sich für die Meisterrunde. Die hinter zwei der 1. Bundesliga und die besten zwei der 2. Bundesliga qualifizierten sich für den DRV-Pokal und die hinteren vier Mannschaften der 2. Bundesliga spielten im Liga-Pokal. In der zweiten Phase spielte nicht mehr jede regionale Gruppe für sich, sondern Nord und Ost gingen in eine Staffel und Süd und West in eine zweite Staffel.

In der 2. Phase wurde nach dem "Jeder-gegen-Jeden"-Prinzip gespielt, wobei Ergebnisse von Teams die in der Vorrunde schon gegeneinander gespielt haben übernommen wurden. Alle Mannschaften qualifizierten sich automatisch für die dritte Phase, die KO-Runde.

Aufgrund der Ausweitung der Liga musste am Ende der Saison 2011/12 kein Team aufsteigen. Es stiegen aber 12 Mannschaften auf.

 Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd/West: Heidelberger TV, RC Luxembourg, ASV Köln Rugby, RC Mainz, RC Aachen
 Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord/Ost: FC St. Pauli Rugby, SC Germania List, TSV Victoria Linden, Hamburger RC, Berliner SV 92, USV Potsdam Rugby (DRC Hannover zog zurück)
 Aufsteiger aus der Rugby-Regionalliga: RC Leipzig (Berlin Grizzlies zogen am Anfang der Saison zurück)

Zwei Teams beendeten die reguläre Saison ohne Niederlage. Das Finale konnte der Heidelberger RK mit 41-10 gegen den SC Neuenheim für sich entscheiden.

Bundesliga – Tabellen und Ergebnisse

Phase 1 – Regionale Vorrunde

Regionale Vorrunde in der 1. Bundesliga 
In der ersten Phase spielen 24 Mannschaften in vier regionalen Gruppen. In jeder Gruppe spielt jedes Team einmal gegen alle. Die besten vier Teams qualifizieren sich für die Meisterrunde in der zweiten Phase.

Nord 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Nord:

 Absteiger: n.n.
 Aufsteiger: 08 Ricklingen/Wunstorf

Ost 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Ost:

 Absteiger: n.n.
 Aufsteiger: Veltener RC Empor 1969

Süd 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Süd:

 Absteiger: n.n.
 Aufsteiger: n.n.

West 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe West:

 Absteiger: RC Luxembourg (zurückgezogen)
 Aufsteiger: TuS 95 Düsseldorf

 Das Spiel zwischen dem RC Luxembourg und dem RC Aachen endete mit 21-0 für Aachen, wurde aber später in einen 50-0 Sieg für Luxembourg umgewandelt, da Aachen zwei Spieler unter 18 eingesetzt hatte.
 Das Spiel zwischen dem RC Luxembourg und dem ASV Köln Rugby wurde abgesagt.

Regionale Vorrunde in der 2. Bundesliga 
In der ersten Phase spielen 24 Mannschaften in vier regionalen Gruppen. In jeder Gruppe spielt jedes Team einmal gegen alle. Die besten zwei Teams qualifizieren sich für den DRV-Pokal und die hinteren vier für den Liga-Pokalin der zweiten Phase.

Nord 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Nord:

Ost 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Ost:

Süd 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe Süd:

West 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Gruppe West:

Phase 2 – Qualifikationsrunde 
In der zweiten Phase spielen 16 Teams in zwei Staffeln mit je 8 Mannschaften. Jedes Team spielt gegen das andere. Wenn in der 1. Phase die Begegnung schon stattfand, wird das Spiel nicht erneut ausgespielt, sondern das Ergebnis übernommen. Alle Teams dieser Phase sind für die KO-Runde qualifiziert.

Meisterrunde – Nord/Ost 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Staffel Nord/Ost der Meisterrunde:

Meisterrunde – Süd/West 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Staffel Süd/West der Meisterrunde:

 Das Heimspiel von Heusenstamm gegen Mainz wurde in Mainz ausgetragen, weil das Spielfeld in Heusenstamm aufgrund der Wetterlage nicht bespielbar war.
 Beide Spiele zwischen Heusenstamm und dem Heidelberger RK wurden in Heusenstamm gespielt.
 Der TV Pforzheim wurde aufgrund von fehlenden Jugendmannschaften vom DRV mit einem Punktabzug von 2 Punkten bestraft.
 Das Heimspiel des SC 1880 Frankfurt gegen den SC Neuenheim endete 15-59, wurde aber im später in 50-0 für Frankfurt geändert, da Neuenheim zwei nicht-spielberechtigte Spieler eingesetzt hat.
 Das Heimspiel des RG Heidelberg gegen den RC Mainz fand nicht statt, weil Mainz das Spiel aufgrund von fehlenden Spielern abgesagt hat. Das Spiel wurde mit 50-0 für Heidelberg gewertet.

DRV-Pokal – Nord/Ost 
Die Tabelle und die Ergebnisse der Staffel Nord/Ost des DRV-Pokal:

Phase 3 – KO-Runde

KO-Runde der Meisterrunde 
In der dritten Phase spielen 16 Teams eine KO-Runde. Der Gewinner eines Spiels kommt weiter, der Verlierer scheidet aus. Zuerst spielen die Teams aus Nord-Ost gegen die Teams aus Süd-West. Die KO-Runde begann am 4. Mai 2013 mit 16 Mannschaften, gefolgt vom Viertelfinale am 25. Mai 2013, dem Halbfinale am 1. Juni 2013 und dem Finale um die deutsche Meisterschaft am 15. Juni 2013.

Einzelnachweise 

2012/13
Rugby 2012
Rugby 2013